Dominique Tirmont (1923-2002), acteur et chanteur français.
 Frédérique Tirmont, actrice française spécialisée dans le doublage. 
 Marie Tirmont, actrice française spécialisée dans le doublage.